

Petite Suisse, surnom du village de Linkebeek, commune de la périphérie de Bruxelles.
 Quartier de la Petite Suisse, quartier d'Ixelles.

Petite Suisse luxembourgeoise, région du Luxembourg.

Références